Если я останусь (роман)
 Если я останусь (фильм)